Аристон из Александрии (; I век) — греческий философ-перипатетик, современник Страбона.

Он написал работу о Ниле. Евдор написал похожую книгу по названию и содержанию, и оба автора обвинили друг друга в плагиате. Кто прав неизвестно, хотя Страбон был на стороне Аристона.

Литература 
 Античная философия. Энциклопедический словарь. М.: Прогресс-Традиция, 2008. — С.156 — 157.

Примечания 

Перипатетики
Философы I века